

Patronyme 

 Ann Donnelly (1959-), juge fédérale américaine ;
 Colin Donnelly (1959-), coureur de fond écossais ;
 Dan Donnelly (1788-1820), boxeur irlandais ;
 Dorothy Donnelly (1876-1928), actrice, dramaturge, librettiste, productrice et réalisatrice américaine ;
 Ed Gass-Donnelly (1977-), réalisateur canadien ;
 Elaine Donnelly, militante anti-féministe conservatrice américaine ;
 Euphrasia Donnelly (1905-1963), nageuse américaine ;
 Fin Donnelly (1966-), homme politique canadien de Colombie-Britannique ;
 Geri Donnelly (1965-), joueuse de soccer canadienne ;
 Gord Donnelly (1962-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jack Donnelly (1985-), acteur anglais ;
 Jean Donnelly, poétesse américaine ;
 John Donnelly, page d'homonymie ;
  (1905-1986), céiste canadien ;
 Laura Donnelly (1982-), actrice britannique ;
 Liam Donnelly (1996-), footballeur international nord-irlandais ;
 Martin Donnelly (1964-), pilote automobile britannique ;
 Maureen Ann Donnelly (1954-), herpétologiste américaine ;
 Ruth Donnelly (1896-1982), actrice américaine ;
 Tim Donnelly (1980-), joueur de rugby à XV australien ;
 Tom Donnelly (1981-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Trisha Donnelly (1974-), artiste américaine.

Toponyme 

 Donnelly, village de l'Alberta (Canada) ;
 Donnelly, ville de l'Idaho (États-Unis) ;
 Donnelly, ville américaine dans le Minnesota ;
 le canyon Donnelly, gorge de l'Utah (États-Unis).

Patronyme irlandais